test – egzamin
 test statystyczny
 test psychologiczny
 test oprogramowania
 test – polecenie systemu Unix
 Test – rzeka w Anglii
 Test – polska grupa muzyczna
 Test – album polskiej grupy muzycznej Test
 Test – album polskiej grupy muzycznej Macca Squad

Zobacz też 
 Test na życie – film z 2013 roku